Рыбаки́ — село на острове Итуруп в 3 км к юго-западу от города Курильска.
Согласно административно-территориальному делению России, контролирующей Итуруп, село расположено в Курильском городском округе Сахалинской области России.

Находится на берегу Охотского моря.

История 
До 1945 года принадлежало японскому губернаторству Хоккайдо и называлось . После присоединения Курильских островов к СССР село получило современное название (предлагался также вариант Аринка).

Население 

По переписи 2002 года население — 20 человек (17 мужчин, 3 женщины). Преобладающая национальность — русские (95 %).

Примечания 

Населённые пункты Курильского городского округа